NOP může být:

 Nop (příjmení)
 nopa, nop – uzlíček v tkanině tvořící hrubší, zesílené místo

zkratka
 Narodowe Odrodzenie Polski – polská radikální krajně pravicová nacionalistická politická strana
 neoprávněný odběr plynu (černý odběr plynu) – odběr plynu v nezasmluvněném období dodávky trvajícím déle než 10 pracovních dní.
 nulová operace – zvláštní příkaz v oboru počítačů, který na rozdíl od jiných běžných příkazů nevykonává žádnou konkrétní činnost
 národní ozdravný program
 NOP (hudební skupina) – hudební skupina (Norbi Kovács, Jaroslav Nejezchleba, Pavel Fischer)